Ніїдзіма (Токіо)
Острів Ніїдзіма